Roi ou Prince de Wu était un titre chinois ancien et médiéval faisant référence au souverain de la région contrôlée à l'origine par les tribus Gou Wu autour de Wuxi, dans la partie inférieure du Yangtsé, généralement connue sous le nom de région de Wu. Le titre wang est écrit à l'identique en chinois, mais il est courant  de faire la distinction entre les descendants des dynasties impériales (traduit par «prince») et les dynasties de seigneurs indépendants (traduit par «roi»).

Histoire 
Selon les historiens chinois traditionnels, le titre a été utilisé pour la première fois par deux princes réfugiés de Zhou à qui on attribue la civilisation du barbare Wu (et parfois aussi du Japon ). Leur état de Wu avait sa capitale d'abord à Meili (traditionnellement considérée comme étant Meicun dans le Wuxi moderne), puis à Gusu (à l'intérieur de Suzhou moderne) et à Helu City (aujourd'hui à Suzhou ). Il a été établi de façon indépendante mais est devenu un vassal de Zhou après sa conquête de Shang. Il redevint indépendant durant les périodes de printemps et d'automne, mais fut annexé par Yue en 473  

Le titre était quelque peu malheureux pour les premiers rois de la dynastie Han, qui étaient assez autonomes et puissants avant d'être réprimés après une révolte infructueuse en 154 av. Par conséquent, les premiers princes sont parfois considérés comme des "rois". Après la rébellion, la région de Wuyue fut divisée entre différents princes et le titre fut aboli jusqu'à sa reconstitution à l'époque des Trois Royaumes lorsque Cao Cao recommanda Sun Ce pour être marquis de Wu en 197. Sun Quan est devenu roi de Wu en 220 en tant que royaume vassal de Cao Wei, ce qui s'est traduit par Prince de Wu. Il se déclara plus tard roi indépendant en 222 et devint empereur du Wu oriental en 229. 

Le titre de prince de Wu a été recréé pendant la dynastie Tang pour le 14e fils de l'empereur Gaozu, Li Yuangui. Li Ke est devenu prince de Wu en 636. Le titre a été suspendu en 653 quand Li Ke a été condamné à se suicider. Il fut trouvé innocent en 705 et son fils, Li Kun, fut honoré à titre posthume Prince de Wu. Le titre resta suspendu jusqu’à la fin de la dynastie Tang, Yang Xingmi devint Prince de Wu en 902 et son successeur conserva le titre même après la fin des Tang en 907. Ils sont restés indépendants en tant que Wu du sud en tant que roi de Wu jusqu'à ce que Yang Pu se soit déclaré empereur. 

Au cours de la révolte des Turbans rouges, Zhu Yuanzhang s'est déclaré roi de Wu au cours des dernières phases de la guerre contre le Yuan, juste avant l'établissement de la dynastie Ming. Son cinquième fils, Zhu Su, reçut le titre de prince de Wu après son accession au poste d’empereur en 1370. Le titre est devenu vacant en 1378 après que le titre de Zhu Su ait été changé en Prince of Zhou. En 1399, Zhu Yuntong est devenu prince de Wu, mais il perdit le titre après que l'empereur Jianwen fut destitué par l'empereur Yongle en raison de sa relation. Le titre s'est éteint depuis lors.

Titulaires

Zhou 

 Shoumeng (585-561 av. J.-C.) 
 Zhufan (560-548 av. J.-C.) 
 Yuji (547-544 av. J.-C.) 
 Yumei (543-527 av. J.-C.) 
 Liao (526-515 av. J.-C.) 
 Helü (515–496 av. J.-C.), cousin, accéda au pouvoir par un assassinat et employa Sun Tzu. 
 Fuchai (495–473 av. J.-C.)

Han 

 Liu Pi (195-154 av. J.-C.) a dirigé la rébellion des sept États

Han tardif 

 Sun Quan (220-222), roi vassal entre 220 et 222, et indépendant par la suite.

Tang 

 Li Yuangui (625–636), 14ème fils de l'empereur Gaozu, futur prince de Huo . 
 Li Ke (636–653), 3ème fils de l'empereur Taizong, également prince héritier, réputé pour sa rébellion et condamné à se suicider. 
 Yang Xingmi (852–905), créé en 902 vers la fin de la dynastie Tang, son successeur fonda plus tard le royaume du Wu .

Cinq dynasties et dix royaumes 

 Yang Wo (886–908), fils aîné de Yang Xingmi. 
 Yang Longyan (897–920), deuxième fils de Yang Xingmi. 
 Yang Pu (900-938), quatrième fils de Yang Xingmi, s'est déclaré empereur.

Ming 

 Zhu Yuanzhang (1364–1368) 
 Zhu Su (1361–1425), 5ème fils de l'empereur Hongwu, devenu prince de Wu en 1370 et changé pour prince de Zhou en 1378. 
 Zhu Yuntong (1378-1402), 3ème fils de Zhu Biao, petit-fils de l'empereur Hongwu, frère de Jianwen empereur, devenu Prince de Wu en 1399.

Notes et références

Voir également 

 Wang, comme titre 
 Prince de Huainan 
 Wu 
 Royaume de Wu 

Dynastie Ming
Dynastie Han
Dynastie Zhou
Personnalité politique chinoise
Pages avec des traductions non relues